Efim Bogoljoebov (1889-1952), een Russische schaker
Nikolaj Bogoljoebov (1909-1992), een Russisch-Oekraïense wiskundige en theoretisch fysicus